

Patronyme
 Bernard Barberon (1916 - 1982), militaire français
 Guillaume Barberon, musicien et compositeur mineur du début du XVIIe siècle, actif à Paris.
 Jean Barberon (1900-1990), général de brigade aérienne français.